Санкт-Штефан — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Санкт-Штефан — посёлок в Австрии.